Кириаку́ () — греческая фамилия.
 Кириаку, Антонис (род. 1937) — кипрский футболист.
 Кириаку, Виктор (в монашестве Димитрий; род. 1974) — епископ греческой православной старостильной юрисдикции ИПЦ Греции (Синод Хризостома).
 Кириаку, Димитрис (род. 1986) — кипрский футболист.
 Кириаку, Мария-Элена (род. 1984) — греческая певица кипрского происхождения.
 Кириаку, Псомас (в монашестве Вениамин; 1871—1946) — патриарх Константинопольский.